Se også 866 (tal)

Begivenheder

Født 
 Karloman 2. af Frankrig, konge af Det Vestfrankiske Rige (død 884) 
 Robert 1. af Frankrig, konge af Det Vestfrankiske Rige (død 923)

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
66
Artikler om enkelte år